Putokazi

Put (glazbeni sastav, Split)